Субалтерн:
 Субалтерн-офицер — в некоторых армиях общее название военнослужащих, состоящих на должностях младших офицеров.
 Субалтерн — термин, служащий для обозначения невидимости и угнетённости подчинённых групп.